Georg Weimer (* 24. September 1909 in Fussingen; † 30. Januar 1999 in Zell (Mosel)) war ein deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister.

Leben 
Georg Weimer, über dessen schulische Ausbildung nichts überliefert wurde, war in der Zeit vom 15. September 1948 bis zum 31. Januar 1950 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Kamp am Rhein. Von 1950 bis 1970 war er dann erst hauptamtlicher und im Anschluss daran bis zum März 1987 ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Zell an der Mosel.

Während seiner langen Dienstzeit von 27 Jahren wurden in Zell eine Fußgängerbrücke sowie eine Autobrücke über die Mosel gebaut. Des Weiteren wurde der neue Stadtteil Barl erschlossen und das neue St. Josefs-Krankenhaus von der Zeller Innenstadt dorthin verlegt, auch wurde dort Bauland für Wohnhäuser sowie für Industrie- und Kleinbetriebe ausgewiesen. Auch im gegenüberliegenden Moselort Kaimt wurde Baugebiet ausgewiesen. Zell erhielt eine neue Stadthalle und ein Sportzentrum und eine Hochwasserschutzmauer konnte ebenfalls verwirklicht werden.

Weimer engagierte sich 30 Jahre lang auf kommunalpolitischer Ebene in verschiedenen Gremien als Mitglied des Kreistags, des Kreisausschusses, als 2. Kreisdeputierter sowie als Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Für seine langjährigen Verdienste im Kreis Cochem-Zell wurde Weimer in vielfältiger Weise ausgezeichnet.

Auszeichnungen 
 Dankurkunde des Landkreistages
 Wappenschild des Kreis Cochem-Zell
 Ehrenbürgerschaft der Stadt Zell (Mosel)
 Freiherr-vom-Stein-Plakette (Rheinland-Pfalz)
 Verdienstkreuz am Bande

Privates 
Im Jahre 1954 war Georg Weimer Schützenkönig der Schützengesellschaft Zell (Mosel) e. V.

Literatur 
 Alfons Friderichs (Hrsg.): Weimer, Georg, In: „Persönlichkeiten des Kreises Cochem-Zell“, Kliomedia, Trier 2004, ISBN 3-89890-084-3, S. 379.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bürgermeister (Zell (Mosel))
CDU-Mitglied
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Träger der Freiherr-vom-Stein-Plakette (Rheinland-Pfalz)
Ehrenbürger in Rheinland-Pfalz
Deutscher
Geboren 1909
Gestorben 1999
Mann